Pungsan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Pungsan-dong, Hanam, stadsdel i Hanam, Gyeonggi, 
 Pungsan-dong, Goyang, stadsdel i Goyang, Gyeonggi,